Бойз Таун (Boys' Town F.C.) — ямайский футбольный клуб из Кингстона, который в настоящее время играет в Национальной премьер-лиге Ямайки.

Базируется в Кингстоне, с домашней площадкой в ​​​​спортивном комплексе Collie Smith Drive, который вмещает до 2000 зрителей.

История 
Бойз Таун был основан как христианский проект в 1940 году преподобным отцом Хью Шерлоком для молодежи в Кингстоне. Они трижды выигрывали титул чемпиона национальной лиги, последний раз в 1988 году.

Достижения 
Команда трижды выигрывала титул национальной лиги (1984, 1986, 1989). Победители Кубка чемпионов JFF (2009, 2010).

Интересные факты 
В Бойз Тауне играли известные футболисты как: Шамар Николсон, который в настоящее время играет за футбольный клуб «Спартак».

Примечания 

Футбольные клубы Ямайки